Garcillán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garcillán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Garcillán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar